

Geografia 
 Rubino – città, sottoprefettura e comune della regione di Agnéby-Tiassa (Costa d'Avorio)

Mineralogia
Rubino – varietà del minerale noto come corindone

Onomastica
Rubino – forma maschile del nome proprio di persona Rubina
 Rubino – cognome italiano

Persone
Antonio Rubino – disegnatore italiano
Benedetto Rubino – scrittore, letterato e antropologo italiano
Bonaventura Rubino – musicista italiano
Edoardo Rubino – scultore e disegnatore italiano
Egizio Rubino – calciatore e allenatore di calcio italiano
Ferdinando Rubino, cantante italiano
Fiorella Ceccacci Rubino – politica ed ex attrice italiana
Gennaro Rubino – anarchico italiano
Giorgio Rubino – atleta italiano
Giuseppe Rubino – avvocato e politico italiano
Michele Rubino – disegnatore italiano
Raffaele Rubino – calciatore italiano
Raffaello Rubino – politico e medico italiano
Renzo Rubino – cantante italiano

Videogiochi
Pokémon Rubino e Zaffiro
Pokémon Pinball: Rubino e Zaffiro

Altro
Rubino – colore detto anche rosso rubino
Rubino – sommergibile della Regia Marina
Rubino di Cantavenna – vino DOC
Rubino – marchio automobilistico delle Officine di Netro, attivo a Biella nel 1920.

Pagine correlate
Rubini
Rubinstein

Altri progetti